Lischkeia actinophora är en snäckart som först beskrevs av Dall 1890.  Lischkeia actinophora ingår i släktet Lischkeia och familjen pärlemorsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pärlemorsnäckor
actinophora